Pivka je lahko:
 Občina Pivka, ena od občin v Sloveniji
 Pivka, naselje, središče občine Pivka
 Pivka, ptič plezalec iz družine žoln (Picidae)
 Pivka, reka v Sloveniji
Pivka jama
 priimek Pivka (priimek) (glej tudi Pivk in Pivko)
 dolina Pivke (Spodnja Pivka in Zgornja Pivka, tudi Pivška kotlina)
 Planota Pivka, 500m visoka planota med Postojno, Razdrtim in vznožjem Snežnika pri Knežaku
Park vojaške zgodovine Pivka
Center velikih zveri Dina Pivka